Това е списък на страните по процент на населението, което живее в бедност. Бедността се описва като икономическо състояние при което липсват както пари, така и стоки и услуги от първа необходимост, които позволяват на човек да живее в приемливи условия. Такива са храната, водата, образованието, здравните услуги и подслонът. Има много действащи дефининиции за това какво е бедност, което води до съществени разминавания в разбирането на термина в различните държави. Поради същата причина все още не е създадена обща дефиниция за бедност. Сигурността на доходите, стабилността и предвидимите бъдещи средства за живот също спадат сред основните нужди, които служат като индикатори за бедността. Следователно тя може да бъде разглеждана и като икономическо състояние при което липсват стабилни и предвидими средства за живот.

 В първата таблица са включени държави, в които има данни, че процент от населението живее под 2 и 1 долар на ден. Използваните данни са от последните години на периода 1992 – 2012.
 Втората таблица включва страните по процент на населението, което живее под абсолютния праг на бедността определен от властите на всяка държава. Националните приблизителни данни са базирани на проучвания и преброявания на населението. Дефинициите за бедност значително варират в различните държави. Примерно, развитите държави използват доста по-общи критерии за бедност на населението. Поради тези съществени разлики сравняването на данните между страните трябва да се прави предпазливо и да се вземат предвид различните критерии за бедност във всяка една държава.

В списъците са включени данни само за страните, за които има информация от ясен източник.

{|
|- valign="top"
| align="center" | Население живеещо с под $2 и под $1 на ден (в %)

|

Източници 

Списъци на страни
Население